Oudemans ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Corneille Oudemans (1831–1895), niederländischer Chemiker, Hochschuldirektor, Herausgeber
 Anthonie Cornelis Oudemans (1798–1874), niederländischer Lehrer (Philologe), Poet und Philosoph
 Anthonie Cornelis Oudemans (1858–1943), niederländischer Zoologe
 Corneille Antoine Jean Abraham Oudemans (1825–1906), niederländischer Botaniker
 Jean Abraham Chrétien Oudemans (1827–1906), niederländischer Astronom
 Johannes Theodorus Oudemans (1862–1934), niederländischer Entomologe
 Wouter Oudemans (* 1951), niederländischer Philosoph